TSP est un sigle signifiant :
 Technicien Supérieur Principal, un corps d'agents fonctionnaires du ministère de l'écologie français, formé à l'École nationale des techniciens de l'équipement
 Télécom SudParis : école d'ingénieurs du groupe Institut Mines-Télécom
 The Shift Project : laboratoire d'idée
 The Stanley Parable : Un jeu vidéo racontant l'histoire d'un employé qui découvre que tous ses collègues ont disparu
  : nom anglais du problème du voyageur de commerce
 Tunnel Setup Protocol : un protocole de réseau informatique